Biblioteca Reial o Biblioteca Nacional d'Espanya
 Biblioteca Reial o Biblioteca Nacional de França
 Biblioteca Reial Danesa
 Biblioteca Reial dels Països Baixos, biblioteca nacional a L'Haia